Villasabariego kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasabariego (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Villasabariego (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar